Jméno a příjmení Charles Lloyd nosí více osobností:

 Charles Lloyd (hudebník) (* 1938) – americký hudebník
 Charles Lloyd (básník) (1775–1839) – básník
 Charles Lloyd (varhanář) – americký varhanář